Кинеф:
 Кинеф Хиосский (VII—VI века до н. э.) — древнегреческий рапсод.
 Киришинефтеоргсинтез, ООО «Кинеф» — российское нефтеперерабатывающее предприятие.
 КИНЕФ-Сургутнефтегаз — ватерпольный клуб, Кириши.